Deux ligues de hockey sur glace ont porté cette appellation :
 De 1978 à 1979, devenue ensuite l'Eastern Hockey League
 De 2003 à 2008, la North Eastern Hockey League.